Фрагуаш (Вила-Нова-де-Пайва) — район в Португалии, входит в округ Визеу.
 Фрагуаш (Риу-Майор) — район в Португалии, входит в округ Сантарен.